Portsmouth FC (celým názvem: Portsmouth Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Portsmouth v nemetropolitním hrabství Hampshire. Založen byl v roce 1898. Od sezóny 2017/18 působí v EFL League One (3. nejvyšší soutěž).

Z českých hráčů zde dvě sezóny (2003–2005) odehrál Patrik Berger. V zimě 2008 sem na půlroční hostování zamířil český útočník Milan Baroš. V sezóně 2007/08 vyhrál FA Cup. V ročníku 2009/10 bylo Portsmouthu odečteno 9 bodů kvůli přechodu pod nucenou finanční správu a klub sestoupil do druhé nejvyšší soutěže. Po sezóně 2012/13 sestoupil až do třetí nejvyšší soutěže.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Fratton Park s kapacitou 21 178 diváků.

Získané trofeje 

 First Division / Premier League ( 2× )
 1948/49, 1949/50
 FA Cup ( 2× )
 1938/39, 2007/08
 Community Shield ( 1× )
 1949
 EFL Trophy ( 1× )
 2018/19

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Vítěz: 1938/39, 2007/08
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1960/61, 1985/86, 1993/94, 2004/05, 2009/10
 EFL Trophy
 Vítěz: 2018/19

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1899–1911: Southern Football League (Division One)
 1911–1912: Southern Football League (Division Two)
 1912–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1924: Football League Third Division South
 1924–1927: Football League Second Division
 1927–1959: Football League First Division
 1959–1961: Football League Second Division
 1961–1962: Football League Third Division
 1962–1976: Football League Second Division
 1976–1978: Football League Third Division
 1978–1980: Football League Fourth Division
 1980–1983: Football League Third Division
 1983–1987: Football League Second Division
 1987–1988: Football League First Division
 1988–1992: Football League Second Division
 1992–2003: Football League First Division
 2003–2010: Premier League
 2010–2012: Football League Championship
 2012–2013: Football League One
 2013–2016: Football League Two
 2016–2017: English Football League Two
 2017– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1898